Sintra steht für:

 Sintra, eine Kleinstadt in Portugal
 Bahnhof Sintra, ein Bahnhof in der Stadt Sintra
 Convento dos Capuchos Sintra, ehemaliges Kloster der Kapuziner in Sintra
 Linha de Sintra, eine portugiesische Vororteisenbahnstrecke zwischen dem innerstädtisch gelegenen Bahnhof Lissabon Rossio und dem Vorort Sintra.
 Mira Sintra, eine Gemeinde (Freguesia) im portugiesischen Kreis Sintra
 Opel Sintra, ein Automodell von Opel
 Palácio Nacional de Sintra, königlicher Palast in Sintra
 Straßenbahn Sintra, eine Überlandstraßenbahnlinie zwischen Sintra und Praia das Maçãs (Portugal)
 Thomson-Sintra-Seeminen, französische Seekampfmittel
 Vila Nova Sintra, die Hauptstadt der Insel Brava in der Republik Kap Verde

Sintra ist der Name folgender Personen:

 Pedro de Sintra, portugiesischer Entdecker